Geografia: Escílax (riu), riu del Pont
 Onomàstica: 
Escílax de Carianda, explorador grec
Escílax d'Halicarnàs, astrònom grec